Il doppio  del Nielsen Pro Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Treat Conrad Huey e Bobby Reynolds erano i detentori del titolo, ma Huey quest'anno non ha partecipato.

Reynolds ha fatto coppia con Rik De Voest, ma ha perso nel 1º turno.

Devin Britton e Jeff Dadamo hanno battuto in finale 1–6, 6–2, [10–6] John Peers e John-Patrick Smith.

Teste di serie

  John Peers /  John-Patrick Smith (finale)
  Rik De Voest /  Bobby Reynolds (primo turno)

  Danai Udomchoke /  Jimmy Wang (Quarti di finale. ritiro)
  Pierre-Ludovic Duclos /  Alex Kuznetsov (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Nielsen Pro Tennis Championships 2012